Лос Рејес де Хуарез има више значења:

 Општина Лос Рејес де Хуарез (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Рејес де Хуарез (Лос Рејес де Хуарез, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику